Název Grúňový potok má více vodních toků:

 Grúňový potok (přítok Belianského potoka) – pravostranný přítok Belianského potoka na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Grúňový potok (přítok Boce) – pravostranný přítok Boce na Slovensku v okrese Liptovský Mikuláš
 Grúňový potok (přítok Hlbokého potoka) – levostranný přítok Hlbokého potoka na Slovensku v okrese Tvrdošín